Martin Doležal (* 18. prosince 1980, Praha, Československo) je český fotbalový brankář a trenér brankářů. Poté, co v roce 2016 ukončil profesionální hráčskou kariéru, působí trenérsky v týmu FC Zbrojovka Brno a hráčsky v AFK Tišnov, TJ Tatran Bohunice a od sezony 2018/19 v FK Blansko.

Klubové statistiky 
Aktuální k 1. červenci 2017

Trenérská kariéra 
Od roku 2016 je trenérem brankářů ve Zbrojovce Brno.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. CERM, Brno 2013

Externí odkazy 
 Profil hráče na fczbrno.cz
 Profil hráče na is.fotbal.cz
 Profil hráče na msfl.cz

Čeští fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Čeští fotbaloví trenéři
Fotbalisté FC Zbrojovka Brno
Fotbalisté TJ Tatran Kohoutovice
Fotbalisté 1. HFK Olomouc
Fotbalisté FC Silon Táborsko
Fotbalisté HFK Třebíč
Fotbalisté AFK Tišnov
Fotbalisté TJ Tatran Bohunice
Fotbalisté FK Blansko
Narození 18. prosince
Narození v roce 1980
Narození v Praze
Žijící lidé
Muži